Hackett est un nom propre anglo-saxon qui faire référence à :

Patronyme 

 Maria Hackett (1783-1874), autrice et compositrice britannique ;
 Michael Felix Hackett (1851-1926), homme politique canadien ;
 James Keteltas Hackett (1869-1926), acteur américain ;
 Harold Hackett (1878-1932), joueur de tennis américain ;
 Albert Hackett (1900-1995), acteur et scénariste américain ;
 Buddy Hackett (1924-2003), acteur américain ;
 Joan Hackett (1934-1983), actrice américaine ;
 Jo Ann Hackett (né en 1949), bibliste américaine ;
 Steve Hackett (né en 1950), guitariste britannique ;
 A. J. Hackett (né en 1958), précurseur néo-zélandais du saut à l'élastique ;
 Bobby Hackett (né en 1959), nageur américain ;
 Martha Hackett (née en 1961), actrice américaine ;
 Jeff Hackett (né en 1968), gardien de but de hockey-sur-glace ;
 Nicole Hackett (née en 1978), triathlète australienne ;
 Grant Hackett (né en 1980), nageur australien ;
 Chris Hackett (né en 1983), footballeur anglais ;
 Daniel Hackett, (1987- ), joueur italien de basket-ball ;

Marque de commerce
 Hackett, marque anglaise de vêtements créée en 1983 par Jeremy Hackett.

Toponyme

Australie 
 Hackett, Australian Capital Territory.

Canada 
 Baie Hackett, une baie de la péninsule Brooks, île de Vancouver, en Colombie-Britannique ;
 Île Hackett, une île de Brooks Bay, au large de la côte Ouest de l'île de Vancouver, en Colombie-Britannique ;
 Rivière Hackett, un tributaire de la Rivière Sheslay dans le district Cassiar Land en Colombie-Britannique.

Québec 
 Anse Hacket, Île d'Anticosti, MRC Minganie, Côte-Nord, Québec ;
 Lac Hacket, Senneterre, MRC La Vallée-de-l'Or, Abitibi-Témiscamingue, Québec ;
 Lac Hackett (Mékinac), plan d'eau situé dans le canton Hackett, dans le territoire non organisé du Lac-Masketsi, dans la MRC Mékinac, dans la région administrative de la Mauricie ;
 Hackett (canton), territoire non organisé du Lac-Masketsi, région administrative de la Mauricie, Québec ;
 Barrage du réservoir Hackett, Lac-Masketsi (Territoire non organisé), Mékinac, Mauricie, Québec ;
 Chemin Hackett, Stanstead (Ville), Memphrémagog, Estrie ;
 Lac Hackett, Lac-au-Brochet (Territoire non organisé), MRC La Haute-Côte-Nord, Côte-Nord, Québec ;
 Rue Hackett, toponyme remplacé par: rue Prince, Granby (Ville), MRC La Haute-Yamaska, Montérégie, Québec ;
 Pont Patrick-Hackett, Granby (Ville), MRC La Haute-Yamaska, Montérégie, Québec ;
 Rue Patrick-Hackett, Granby (Ville), MRC La Haute-Yamaska, Montérégie, Québec.

États-Unis 
 Hackett (Arkansas) ;
 Hackettstown (New Jersey) ;
 Hackett (Wisconsin).

Patronyme anglais